Anthem (álbum) — álbum da banda americana Less Than Jake
The Anthem — single do álbum The Young and the Hopeless da banda Good Charlotte
Anthem (cidade) — localidade no estado americano do Arizona
Anthem (jogo eletrônico) — lançado pela BioWare em 2019
Anthem (livro) — distopia escrita por Ayn Rand, publicada em 1938.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música